Öketjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Öketjärnen, Västmanland, sjö i Surahammars kommun,  (6,38 ha)
Öketjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (5,93 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn